Палма Реал има више значења:

 Палма Реал (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Палма Реал (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Палма Реал (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Палма Реал (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Палма Реал (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Палма Реал (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Реал (Пахапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Реал (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Реал (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Реал (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику